Landsting – antica camera del parlamento della Danimarca, abolita nel 1953
Landsting – consiglio delle contee della Svezia
Landsting – parlamento della Groenlandia

Pagine correlate 
Thing